Borrenes kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Borrenes (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Borrenes (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar